Краснодарский переулок:

Россия 

 Краснодарский переулок — переулок в Волжском Волгоградской области
 Краснодарский переулок — переулок в Воронеже
 Краснодарский переулок — переулок в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
 Краснодарский переулок — переулок в Новосибирске
 Краснодарский переулок — переулок в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края
 Краснодарский переулок — переулок в Прокопьевске Кемеровской области
 Краснодарский переулок — переулок в Сызрани Самарской области
 Краснодарский переулок — переулок в Туапсе Краснодарского края
 Краснодарский переулок — переулок в Уфе
 Краснодарский переулок — переулок в Хабаровске
 Краснодарский переулок — переулок в Энгельсе Саратовской области

Украина 

 Краснодарский переулок — переулок в Симферополе

См. также 

 Краснодарская улица
 Краснодарский проезд